De World Matchplay 2016 was de 23e editie van de World Matchplay darts. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 16 tot en met 24 juli 2016 in de Winter Gardens, Blackpool. Verdedigend kampioen was Michael van Gerwen. In 2015 versloeg hij in de finale James Wade met 18–12. Hiermee won hij dit toernooi voor de eerste keer. Ook deze editie van de World Matchplay is aan de palmares van Michael van Gerwen toegevoegd.

Prijzengeld 
Het prijzengeld bedroeg net als vorig jaar £450.000.

Kwalificatie 
De top 16 van de PDC Order of Merit waren gekwalificeerd als geplaatste spelers. De overige 16 plaatsen gingen naar de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit, zij waren gekwalificeerd als ongeplaatste spelers.

Schema
De loting vond plaats op 7 juli 2016.

Darts in 2016
2016